Rhyssella är ett släkte av steklar som beskrevs av Sievert Allen Rohwer 1920. Rhyssella ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Rhyssella